Het ATP-toernooi van Montpellier 2020 (met de officiële naam Open Sud de France 2020) werd van 3 tot en met 9 februari 2020 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Sud de France Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2020